Italiaans voor afkomstig uit Parma (stad)
Fabrizio Parmigiano, 17e-eeuwse Italiaanse schilder
Parmigianino (Parmigiano, geboren Girolamo Francesco Maria Mazzola) (1503–1540), Italiaans schilder en etser.
Parmezaanse kaas (Parmigiano Reggiano).